

Sigle 
 Palestine Football Association – federazione calcistica della Palestina
 Pressione di funzionamento ammissibile
 Professional Footballers' Association – associazione dei calciatori professionisti del Regno Unito
 Psychological First Aid – protocollo tecnico di supporto psicologico immediato in caso di eventi critici o traumatici
 Pulverized Fly Ash – cenere volante polverizzata

Acronimi 
 PFA – Please Find Attached

Chimica 
 PFA – Paraformaldeide
 PFA – Perfluoroalcossi

Codici 
 PFA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paf Warren (Stati Uniti)
 pfa – codice ISO 639-3 della lingua pááfang